The Mediator Between Head and Hands Must Be the Heart — тринадцатый студийный альбом бразильской метал-группы Sepultura, выпущенный 25 октября 2013 года в Европе и 29 октября в США лейблом Nuclear Blast. Это первый альбом группы с новым ударником Элоем Касагранде, и первый с 1998 года записанный в США. Альбом был спродюсирован Россом Робинсоном, ранее работавшим над Roots.

Альбом получил преимущественно положительные оценки критиков, однако при этом не смог достичь коммерческого успеха предыдущего релиза группы Kairos.

Запись 
Участники группы стали сочинять материал для своего тринадцатого альбома в начале мая 2012 года. Андреас Киссер в интервью  сказал, что запись началась когда музыканты приступили к работе вместе с Эллоем, новым ударником и поняли, что готовы выпустить пластинку в следующем году. Позднее Киссер говорил, что у группы «уже есть несколько новых идей» и по-настоящему запись начнётся ближе к 2013 году. 10 декабря 2013 Росс Робинсон, написал в своей странице в Twitter, что именно он будет продюсером нового альбома. Позднее стало известно, что Стив Эветтс станет сопродюсером.

В апреле у группы уже было в запасе 13 песен. По словам Киссера, «атмосфера в студии была позитивной, а у музыкантов было много свежих идей». В мае Деррек Грин сказал, что группа написала большую часть музыки и в данный момент работает на лирикой. Он также добавил, что запись скорее всего будет окончена к июню.

10 июня, после окончания записи, группа опубликовала 6 песен с нового альбома. Тогда же стало известно, что участник Slayer ударник Дэйв Ломбардо принял участие в работе над одной из песен. В июле группа опубликовала название предстоящего альбома:The Mediator Between Head and Hands Must Be the Heart.

Музыкальный стиль и концепция 
Вокалист Деррек Грин описал звучание альбома как «действительно зловещий, тёмный метал из ада!», а гитарист Андреас Киссер охарактеризовал будущий альбом как «брутальный, быстрый и сильный». Они также положительно прокомментировали игру нового барабанщика, Элая Касагранде: «Это была превосходная работа, он внёс много разнообразия в нашу музыку. Очень много изменений происходит в жизни и в мире, которые стоило добавить в новый альбом».

The Mediator… является концептуальным альбомом. Идея была придумана после просмотра музыкантами фильма «Метрополис». По сюжету альбома сумасшедший миллионер хочет превратить живого человека в робота.

Отзывы 

Альбом получил благоприятные отзывы музыкальных критиков. Рэй Ван Хорн из Blabbermouth в своей рецензии отмечал, что «(…) большинство людей, после прослушивания пластинки, будут довольны результатом». Мэтт Хинч из About.com назвал релиз «лучшим альбомом Sepulturа в этом тысячелетии, подобном Chaos A.D.».

В США альбом был продан в количестве, превышающем 1800 копий за первую неделю продаж.

Список композиций

Участники записи 

Sepultura
 Деррик Грин − вокал, перкуссия на «Da Lama ao Caos»
 Андреас Киссер − гитара, бэк-вокал, вокал на «Da Lama ao Caos»
 Пауло-младший − бас-гитара
 Элой Касагранде − ударные

Приглашенные музыканты
 Дэйв Ломбардо — ударные на «Obsessed»
 Фредо Ортиз — перкуссия
 Ренато Зануто — клавишные
 Жак Хумара — голосовые эффекты

Технический персонал
 Росс Робинсон — продюсирование
  — микширование
 Алан Душес — мастеринг
 Александр Вагнер — оформление
 Роб Кимура — оформление
 Мелисса Кастро — фотографии
 Майк Балбоа — ассистент
 Грегой Алан Коатс — техник

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы 2013 года
Альбомы Бразилии
Альбомы на английском языке
Альбомы, спродюсированные Россом Робинсоном
Альбомы Sepultura
Альбомы Nuclear Blast Records